

Anno 
 1903 – (MCMIII in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1903 a.C.

Matematica 
 1903 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1903 Adzhimushkaj – asteroide della fascia principale del sistema solare